Сю́ннерберг () — фамилия. Известные носители:

 Сюннерберг, Гортензия (1856—1920) — финская оперная певица.
 
 Сюннерберг, Сергей Константинович (1901—?) — деятель советских спецслужб.